Okręty US Navy o nazwie USS "O'Toole":
 Pierwszy USS "O’Toole" (DE-274) był niszczycielem eskortowym. Przekazany Wielkiej Brytanii, gdzie był w służbie jako HMS "Gardiner" (K478) w latach 1943-45.
 Drugi USS "O’Toole" (DE-327) był niszczycielem eskortowym. Przemianowany na USS "Brister" (DE-327) w 1943, w czasie budowy.
 Trzeci USS "O’Toole" (DE-527) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1944-45.

O’Toole